Die Communauté de communes Ouche et Montagne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Der Gemeindeverband wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 32 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Sainte-Marie-sur-Ouche.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Ouche et Montagne
Gegründet 2014